Адела́н-е-ле-Валь-де-Біте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 60 км на північний схід від Безансона, 21 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 123 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 324,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аделан-е-ле-Валь-де-Бітен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Аделан-е-ле-Валь-де-Бітен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона